Prćić oder Prcić ist der Familienname folgender Personen:

 Sanjin Prcić (* 1993), bosnischer Fußballspieler
 Tvrtko Prćić (* 1959), serbischer Anglist